Мезье́р () :

 Мезьер — город во Франции, с 1966 года часть города Шарлевиль-Мезьер.
 Мезьер — коммуна во Франции, департамент Верхняя Марна.
 Мезьер — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Мезьер — коммуна во Франции, департамент Кальвадос.
 Мезьер — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.
 Мезьер — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель.
 Мезьер — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале.
 Мезьер — муниципалитет в швейцарском кантоне Во.
 Мезьер, Августа Владимировна (1869—1935) — русский советский библиограф.
 Де Мезьер — французская и позднее немецкая фамилия:
 Мезьер, Альфред Жан Франсуа (1826—1915) — французский писатель и политический деятель, член Французской академии, профессор Сорбонны.
 Мезьер, Ульрих де (1912—2006) — крупный военный деятель ФРГ, муж Евы де Мезьер, отец Томаса де Мезьера и дядя Лотара де Мезьера.
 Мезьер, Ева де (1915—2003) — скульптор и график, жена Ульриха де Мезьера, мать Томаса де Мезьера.
 Мезьер, Лотар де (род. 1940) — последний председатель Совета министров ГДР, племянник Ульриха де Мезьера и Евы де Мезьер. 
 Мезьер, Томас де (род. 1954) — министр внутренних дел ФРГ, бывший министр обороны ФРГ и бывший глава ведомства федерального канцлера Ангелы Меркель; сын Ульриха де Мезьера и Евы де Мезьер.